15551 Paddock, asteroide della fascia principale
 Charles Paddock, atleta statunitense
 Paddock (automobilismo)